Киевский — название населённых пунктов в России:

Киевский — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Киевский — посёлок в Барятинском районе Калужской области.
Киевский — микрорайон города Гатчины Ленинградской области.
 Киевский — посёлок городского типа в Троицком административном округе Москвы.
Киевский — посёлок в Каргасокском районе Томской области.

См. также 
 Киевский вокзал
 Киевский торт
 Киевский район
 Киевский военный округ
 Второй Киевский
 Киевский метрополитен
 Киевский автобус
 Киевский троллейбус
 Киевский трамвай
 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
 Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого
 Киевский политехнический институт
 Киев (значения)
 Киевка
 Киево
 Киевская
 Киевское
Поселение Киевский
Посёлок Киевский